Brenschede bezeichnet folgende Ortsteile:
 Brenschede (Bochum), einen Ortsteil der Stadt Bochum, Nordrhein-Westfalen
 Brenschede (Lennestadt), einen Ortsteil der Stadt Lennestadt, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Brenschede (Sundern), einen Ortsteil der Stadt Sundern (Sauerland), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Brenschede bezeichnet außerdem:
 Haus Brenschede, ein ehemaliges Herrenhaus in Bochum, Nordrhein-Westfalen